Die 9. Rallye Sardinien war der 12. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2012. Die Rallye bestand aus 16 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 18. und dem 21. Oktober gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 18. Oktober) 
Bei den zwei ersten Wertungsprüfungen fuhren die Citroën-Werksfahrer um die Spitze. Sébastien Loeb und Mikko Hirvonen trennten nur gerade 1 Sekunde. Dahinter Petter Solberg (Ford) mit knapp 14 Sekunden Rückstand, Thierry Neuville (Citroën) und Mads Østberg (Ford). Wegen eines Reifenschadens verlor Jari-Matti Latvala (Ford) 42 Sekunden und lag nach dem ersten Tag auf dem sechsten Rang.

2. Tag (Freitag, 19. Oktober) 
Bereits in der dritten Wertungsprüfung musste Loeb das Fahrzeug abstellen. Wegen einer beschädigten Lenkung, die nach einem Steinschlag in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste der Weltmeister aussteigen. Loeb will am Samstag gemäß Rallye-2-Reglement wieder mitfahren. In der fünften Wertungsprüfung fuhr Sébastien Ogier (Skoda) die Bestzeit. Latvala flog in einer Rechtskurve von der Straße und musste die Rallye kurze Zeit später aufgeben wegen eines Kühlerschadens. Nach einem Überschlag und Ölverlust musste Thierry Neuville die Rallye ebenfalls beenden. Damit nicht genug Ausfälle, am Nachmittag schlug Solberg mit der Vorderseite seines Autos an. Dabei beschädigte er die Lenkung, eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Jewgeni Nowikow (Ford) fuhr in den Wertungsprüfungen sechs und sieben die Bestzeit, er liegt hinter Hirvonen auf dem zweiten Gesamtrang. Dahinter folgten Ott Tänak (Ford) und Ogier.

3. Tag (Samstag, 20. Oktober) 
Hirvonen verwaltete am Samstag seinen Vorsprung auf die Konkurrenz. Østberg gewann vier von sechs Wertungsprüfungen, Novikov eine, ebenso Latvala. Hirvonen führte vor den letzten beiden Wertungsprüfungen am Sonntag mit 1:28.2 Minuten vor Novikov, Tänak und Østberg.

4. Tag (Sonntag, 21. Oktober) 
Mikko Hirvonen (Citroën) gewann die zweitletzte Rallye 2012 vor Jewgeni Nowikow (Ford) und Ott Tänak (Ford). Die Fahrer, die nach dem Ausfall dank des Rallye-2-Reglement wieder fahren durften, nach der Reparatur der Autos, machten die Power-Stage unter sich aus. Dabei fuhr Petter Solberg vor Jari-Matti Latvala und Thierry Neuville den Sieg ein.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC

Einzelnachweise 

Italien
2012